Le qualificazioni del singolare del Chicago Challenger 2021 sono state un torneo di tennis preliminare disputate il 15 agosto 2021 per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a questi sono subentrati i Lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Kristína Kučová (ultimo turno)
  Maryna Zanevs'ka (qualificata)

  Harmony Tan (spostata nel tabellone principale) 
  Vitalija D'jačenko (qualificata)

Qualificate 

  Harriet Dart
  Maryna Zanevs'ka

  Caroline Dolehide 
  Vitalija D'jačenko

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Chicago Challenger 2021